Симеон Сакс-Кобург и Гота (Бугарски: Симеон Борисов Сакскобургготски), такође познат под династичким именом као Симеон II, је бугарски политичар.

Као последњи краљ Бугарске владао је у периоду 1943—1946, док је функцију премијера вршио 2001—2005.

Био је члан партије Национални покрет за стабилизацију и напредак, познате као Национални покрет Симеона II.

Закључно са 28. августом 2022. је највероватније једини бивши краљ неке државе који је, након укидања монархије у тој држави, постао премијер.

Биографија 

Рођен је 16. јуна 1936. године као друго дете и син јединац бугарског краља Бориса ІІІ Сакс-Кобург-Готе и краљице Ђоване Савојске, кћерке италијанског краља Виторија Емануела и његове супруге Јелене Петровић Његош. По мајци је рођак краљу Петру II.

Други светски рат 

Након изненадне смрти свог оца 28. августа 1943. године, у јеку Другог светског рата, постао је нови краљ. Али због своје малолетности, краљевску дужност је вршило трочлано намесништво састављено од Кирила, Симеоновог ујака, премијера Богдана Филова и генерал-потпуковника Николе Михаилова Михова.

Након државног удара 9. септембра 1944. године, комунисти су преузели власт и саставили намесништво од својих представника. Под надзором совјетске војске, одржан је референдум 15. септембар 1946. на коме је више од 90% грађана гласало за републику.

Егзил 

Краљевска породица је напустила земљу идућег дана, 16. септембра, иако Симеон никада није абдицирао. Краљевска породица се најпре склонила у Каиро, код Виктора Емануела III, Симеоновог деде, где је италијански краљ живео у егзилу. Ту је Симеон завршио Викторијин колеџ.

У јулу 1951. године, шпанска влада, под Франциском Франком, дала је породици азил. У Шпанији је Симеон студирао право и пословну администрацију, те је постао бизнисмен.

Био је дугогодишњи председник шпанскке подружнице Томсона СА, француског међународног предузећа за електронику, као и саветник у банкарству, хотелијерству, електроници и угоститељским секторима.

Повратак у земљу 

Након пада комунизма, Симеон се вратио у Бугарску, први пут након 50 година од укидања монархије.

Године 2001. је основао партију Национални покрет за стабилизацију и напредак, којом побеђује на скупштинским изборима и постаје Председник Владе Бугарске. Током његовог службовања Бугарска је постала чланица НАТО-а, али стање у земљи се није много побољшало.

На изборима 2005. Симеонова партија је освојила друго место, те је учествовала у великој коалицији са другим странкама за састав нове скупштине. На новим скупштинским изборима 2009, партија је освојила само 3,01% гласова и није добила ниједно место. Убрзо потом, 6. јула, Симеон се повукао са места председника своје партије.

Породично стабло

Породица 

Симеон се 1962. године оженио шпанском племкињом Маргаритом Гомез-Асебо и Сехуелом. Са њом има петоро деце — четири сина (Кардама, Кирила, Кубрата и Константина Асена) и једну ћерку (Калину).

Родитељи

Супружник

Деца

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1937.
Бугарски владари
Бугарски политичари
Премијери Бугарске
Софијци